Шамиль Фатыхович (Фаттыхович) Мухамедьяров (1923—2005) — советский и российский учёный, кандидат исторических наук, действительный член РАЕН (1997).

Специалист по средневековой истории тюркских народов. Автор более 170 работ, некоторые его труды публиковались за рубежом.

Биография 
Родился 17 июня 1923 года в Казани в семье известного врача и государственного деятеля Ф. Г. Мухамедьярова.

Окончив школу, работал в 1942—1943 годах токарем на оборонном заводе № 144 Наркомата боеприпасов СССР. В 1943—1946 годах обучался в Казанском юридическом институте (был образован в 1931 году как Институт советского права из юридического факультета Казанского университета). В 1946—1950 годах был аспирантом, в 1950—1952 годах — младшим научным сотрудником Казанского филиала Академии наук СССР. В 1952—1955 годах работал учёным секретарём Института востоковедения АН СССР. В 1955—1956 годах работал научным сотрудником Института языка, литературы и истории Казанского филиала АН СССР. В 1956—1963 годах Шамиль Мухамедьяров работал в Казанском государственном университете, где сначала был доцентом, а с 1959 года стал заведующим кафедрой истории СССР. В 1963—1970 годах работал старшим научным сотрудником института языка, литературы и истории Якутского филиала Сибирского отделения АН СССР. В 1970—1996 годах — старший научный сотрудник Института истории АН СССР (c 1992 года — Институт российской истории РАН). Затем работал профессором Московского высшего духовного исламского колледжа. В 1951 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Социально-экономический и государственный строй Казанского ханства». Ш. Ф. Мухамедьяров читал специальные исторические дисциплины в Литературном институте (Москва), Московском, Чувашском, Восточном гуманитарном, Казанском и Якутском университетах, Казанском педагогическом университете, Московском высшем духовном исламском колледже, Татарском государственном гуманитарном институте.

Ш. Ф. Мухамедьяров принимал участие в возобновлении деятельности Общества истории, археологии и этнографии при Казанском университете; был избран на должность вице-председателя этого общества. Являлся членом: Археографической комиссии РАН, Российского национального комитета историков, Экспертного совета по истории Российского гуманитарного научного фонда и Организационного комитета по созыву I конгресса тюркских народов России. Также был членом ряда авторских коллективов: «Истории Татарской АССР», «Очерков истории СССР», энциклопедии «Отечественная история», «Советской исторической энциклопедии»,  изданий Большой советской энциклопедии и других. Являлся членом Постоянной международной алтаистической конференции (РIАК, США).

В 75-летнем возрасте Шамиль Фатыхович Мухамедьяров совершил хадж.

Умер 23 мая 2005 года в Москве.

Заслуженный деятель наук Республики Татарстан (1993), награждён медалями, среди которых «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» и «В память 850-летия Москвы».

Примечания

Ссылки 
 Учёные-исследователи Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера 
 [slovar.wikireading.ru/1285156 Мухамедьяров Шамиль Фатыхович]
 ВКЛАД Ш.Ф. МУХАМЕДЬЯРОВА В ИСТОРИОГРАФИЮ КАЗАНСКОГО ХАНСТВА

Выпускники юридического факультета Казанского университета
Члены РАЕН
Сотрудники Института востоковедения РАН
Преподаватели Казанского университета
Сотрудники Института российской истории РАН
Сотрудники Института языка, литературы и искусства имени Галимджана Ибрагимова